Bye Bye, Bye, Bye, Bye-Bye ou ainda Bye Bye Bye pode ser:

Música
 "Bye Bye" (canção de Mariah Carey)
 "Bye Bye" (canção de Marília Mendonça)
 "Bye Bye", canção por Belanova de Fantasía Pop
 "Bye Bye", canção por David Civera
 "Bye Bye", canção por David Winters
 "Bye Bye Bye", canção da banda *NSYNC

Desambiguações de música